Ува́рова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Уварова, Анна Валентиновна (1968—2020) — российский журналист, редактор и педагог.
 Уварова, Елена Витальевна (1952) — советский и российский акушер-гинеколог, член-корреспондент РАН (2019).
 
 Уварова, Ирина Борисовна (1947) — советская певица и актриса, педагог.
 Уварова, Людмила Захаровна (1918—1990) — советская писательница и сценарист.
 Уварова, Мария Фёдоровна (урождённая Любомирская; 1773—1810) — польская княжна.
 Уварова, Нелли Владимировна (1980) — российская актриса.
 
 Уварова, Прасковья Сергеевна (1840—1924) — русский учёный, историк и археолог.
 Уварова, Светлана Андреевна — российская самбистка.
 Уварова, Светлана Геннадьевна (род. 1964) — доктор философии, психоаналитик. Примечания